Estádio de São Miguel je višenamjenski stadion u gradiću Ponti Delgadi u Portugalu.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 13.277 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra nogometni klub Santa Clara.

São Miguel, Ponta Delgada